Дога́дкин — фамилия:

Известные носители:
 Догадкин, Борис Аристархович (1898—1977) — советский инженер-химик.
 Догадкин, Дмитрий Николаевич (род. 1967) — российский дипломат.